Dechen (aussi Dichen, , contraction de Dewa Chenpo ()) est un nom personnel tibétain signifiant « grande félicité, grande joie », et correspondant au sanskrit mahāsukha, porté notamment par :
 Chokgyur Dechen Lingpa (1829–1870), lama et tertön tibétain ;
 Pema Dechen Gorap, femme politique et journaliste tibétaine ;
 Dichen Lachman (1982–), actrice australienne d'origine tibétaine ;
 Dechen Shak-Dagsay, (1959–) chanteuse suisse d'origine tibétaine ;
 Dechen Roder, (1980–) scénariste et cinéaste bhoutanaise

Dechen (parfois Déchen) est aussi un patronyme:
 Ernest-Henri-Charles de Dechen (1800–1889), minéralogiste allemand

Prénom tibétain